Кёрнер () — немецкая фамилия и топоним:

Носители фамилии 
 Кёрнер, Альфред (1926—2020) — австрийский футболист.
 Кёрнер, Владимир (род. 1939) — чешский прозаик, драматург и кинорежиссёр.
 Кёрнер, Георг (1717—1772) — немецкий филолог, один из основателей сорабистики.
 Кёрнер, Карл Теодор (1791—1813) — немецкий поэт и драматург.
 Кёрнер, Отто (1858—1935) — немецкий оториноларинголог.
 Кёрнер, Пауль (1893—1957) — немецкий государственный деятель.
 Кёрнер, Роберт (1924—1989) — австрийский футболист.
  (1913—2000) — английский философ.
 Кёрнер, Теодор (1873—1957) — австрийский политик, президент Австрии в 1951—1957 годах.
 Кёрнер, Христиан Готфрид (1756—1831) — немецкий юрист, писатель и издатель, отец Карла Теодора Кёрнера.
 Кёрнер, Эрнст Карл Ойген (1846—1927) — немецкий художник.
 Кёрнер, Юлиус (1870—?) — немецкий гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.

Топоним 
 Кёрнер — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

См. также 
 Кернер
 Корнер

Примечания